Иван Бондарь:
  (1907—1966) - украинский советский политический деятель.
 Бондарь, Иван Иванович (род. 1980) — украинский футбольный арбитр.
 Бондарь, Иван Калистратович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Бондарь, Иван Севастьянович (род. 1919) — украинский советский актёр.